Владимир Дегтярёв:
 Дегтярёв, Владимир Арсентьевич (1903—1944) — советский лётчик, участник Великой Отечественной войны, Герой Советского Союза.
 Дегтярёв, Владимир Васильевич (1918—2016) — советский конструктор оружия, лауреат Сталинской премии; сын Василия Дегтярёва.
 Дегтярёв, Владимир Владимирович (род. 1992) — российский кикбоксер.
 Дегтярёв, Владимир Дмитриевич (1918—1974) — советский режиссёр-мультипликатор, художник-постановщик и сценарист.
 
 Дегтярёв, Владимир Ильич (1915—2001) — участник Великой Отечественной войны, активный боец Сопротивления.
 Дегтярёв, Владимир Павлович (род. 1930) — советский и российский учёный в области физиологии, биохимии и кормления с.-х. животных, академик РАСХН (1990), академик РАН (2013).